Архея-Олимбия — греческий топоним. Может означать:

 Олимпия — древнее святилище.
 Архея-Олимбия — село.
 Архея-Олимбия (дим) — община.